Il singolare del torneo di tennis Oporto Challenger 2 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bart Wuyts che ha battuto in finale Martin Wostenholme 6-3, 7-5.

Teste di serie 

Assente
 Bart Wuyts (Campione)
 Andrés Gómez Santos (secondo turno)
 Juan Aguilera (primo turno)

 José Francisco Altur (secondo turno)
 Olivier Delaître (semifinali)
 Markus Zoecke (primo turno)
 Martin Sinner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1991